Альянс за будущее:
 Альянс за будущее Австрии — австрийская политическая партия
 Альянс за будущее Косово — политическая партия радикальных албанцев в Республике Косово